CA 73 steht für:
 California State Route 73, eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende State Route im US-Bundesstaat Kalifornien

CA-73 steht für:
 USS St. Paul (CA-73), ein Kreuzer der US-Navy

Ca.73 steht für:
 Caproni Ca.73, ein italienisches Transportflugzeug und leichter Bomber

CA73